Мацудзака — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мацудзака, Дайсукэ (род. 1980) — японский профессиональный бейсболист,
 Мацудзака, Кэйко (род. 1952) — японская киноактриса и певица.
 См. также 
 Мацудзаки — посёлок в Японии, находящийся в уезде Камо префектуры Сидзуока.